Сергей Шара́пов:
 Шарапов, Сергей Геннадиевич (род. 1970) — украинский физик.
 Шарапов, Сергей Фёдорович (1855—1911) — русский экономист, писатель, военный, издатель и публицист.